Ivory Tower puede referirse a:
Ivory Tower, canción de Van Morrison.
Ivory Tower, compañía desarrolladora de videojuegos.
The Ivory Tower, episodio de Boardwalk Empire.